Люміній-спайс () — це найрідкісніший вид легких наркотиків у Всесвіті Зоряних Воєн. Він може бути знайдений тільки в декількох місцях галактики, на планетах Хот і Корулаг. Як правило охороняється драконівськими слимаками, які споживаються його. Люміній-спайс, можливо, добуваються з люміній лишайників.

Історія 
«Люміній-спайс! Це справжня знахідка для контрабандиста!» (Раскар)Незадовго до того, як Альянс, заради відновлення Республіки, побудував базу «Відлуння» на планеті Хот, пірат Раскар, якого пізніше спіймав Хан Соло, виявив і спробували заполучити партію люміній-спайса з глибокої тріщини поблизу екватора планети, яка досягає сотень метрів у бік ядра планети. Але він був змушений тікати від драконівського слимака.

Див. також 
 Хот
 Раскар

Примітки

Посилання 
 Starwars.wikia.com

Зоряні війни
Наркотики